Az Alaviták egy újkori muszlim dinasztia, amely a mai Marokkó területén uralkodik a 17. század közepe óta. Dinasztikus elődje a Szaaditák.

Források 
 
 
 https://web.archive.org/web/20050829200733/http://www.usa-morocco.org/alaoui.htm

Kapcsolódó szócikkek 
 Marokkó uralkodóinak listája
 Marokkó

Afrikai uralkodóházak
Iszlám történelmi államok